

Жінки 
 Биченкова Інна Валентинівна (* 1941) — український художник театру і кіно, педагог. Заслужений художник України.

Чоловіки 
 Биченков Георгій Сергійович (Биченко) (1888—1941) — радянський діяч.